De Leeds International Classic 1996 was de achtste editie van deze wielerkoers in Groot-Brittannië, die gedurende de eerste vijf edities door het leven ging als de Wincanton Classic. De wielerrace werd verreden op 18 augustus, in en rond Leeds, Engeland. De koers was 235 kilometer lang, en maakte deel uit van de strijd om de wereldbeker. Aan de start stonden 115 renners, van wie 43 de finish bereikten.

Uitslag 

1996
Eendagswielerwedstrijd in 1996